Кальміус — річка у Донецькій області України.
 «Кальміус» — незаконне збройне формування проросійських сил у війні на Донбасі.